Congress of Democrats ist die Bezeichnung von:

 Congress of Democrats (Namibia), eine 1999 in Namibia gegründet politische Organisation 
 South African Congress of Democrats, eine 1953 in Südafrika gegründete politische Organisation